Santa María del Oro bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

*Municipio Santa María del Oro (Jalisco)
Municipio Santa María del Oro (Nayarit)